Еги́петский мангу́ст, или фарао́нова кры́са, или фарао́нова мышь, или ихневмо́н () — вид животных рода ; известен как священное животное древних египтян. Уже Геродот говорил, что в каждом городе ихневмона бальзамировали и погребали в священных местах. В Египте живёт по берегам рек и в густых тростниках, окружающих поля. Вне Африки живёт на Синайском полуострове, юго-востоке Турции, а также в Израиле, Ливане. Пища — мелкие млекопитающие и частично растительная. Иногда мангусты разоряют оставленные без внимания гнёзда крокодилов (за что египтяне их и почитали).

Название «ихневмон» происходит от , что значит «сыщик, следопыт» ( — след).

Ихневмон в культуре 
В средневековых греческих и латинских «Физиологах» ихневмон представлялся как зверь-противник крокодила. Победа ихневмона над крокодилом была аллегорией на победу Иисуса Христа над дьяволом.

В русской культуре ихневмон был заимствован из «Физиологов». В. К. Тредиаковский в поэме «Феоптия» (1753) показал ихневмона как зверя, пробирающегося в нутро спящего крокодила, выедающего ему печень и проедающего путь наружу, тем самым убивая чудовище. Также ихневмон сознательно разыскивает крокодильи яйца, чтобы не допустить расплода.

Примечания

Ссылки 
 Ихневмон, египетский мангуст, фараонова крыса.

Мангусты
Животные, описанные в 1758 году
Млекопитающие Африки